Dialecto samaritano puede referirse a:

 dialecto samaritano (arameo); o
 dialecto samaritano (hebreo).